Sága rodu Forsytů může být:

 Sága rodu Forsytů – román anglického spisovatele Johna Galsworthyho
 Sága rodu Forsytů (seriál, 1967), anglický televizní seriál z roku 1967
 Sága rodu Forsytů (seriál, 2002), anglický televizní seriál z roku 2002